Ке́ннет Нил А́ткинсон (; род. 2 июня 1967 года в Хантингтоне, штат Нью-Йорк, США) — американский баскетбольный тренер. На студенческом уровне играл за университет Ричмонда. После окончания колледжа играл в низших лигах США, Испании, Италии, Германии, Франции и Нидерландов. Играл на позиции разыгрывающего защитника. Выставлялся на драфт НБА 1990 года, но не был выбран.

Карьера игрока 
Аткинсон профессионально играл в США, Италии, Франции, Германии, Испании и Нидерландах с 1990 по 2004 год. Он проходил пробы в нескольких клубах НБА, в том числе пробы в «Нью-Йорк Никс» летом 1991 года.

Карьера тренера 
6 августа 2008 года Аткинсон вошёл в тренерский штаб «Нью-Йорк Никс» в качестве ассистента главного тренера Майка Д’Антони.

В 2012 году после 4 сезонов с «Никс» Аткинсон стал ассистентом главного тренера «Атланта Хокс» Майка Буденхольцера. 17 апреля 2016 года, «Бруклин Нетс» объявили, что по окончании сезона 2015/16 Кенни Аткинсон станет их главным тренером.

Бруклин Нетс (2016—2020) 
26 октября 2016 года Аткинсон сделал свой дебют в качестве главного тренера команды НБА, в котором «Нетс» проиграли «Селтикс» 122—117. Первую победу команда Аткинсона одержала два дня спустя, одолев «Пэйсерс» Нейта Макмиллана 103—94. Первый сезон Аткинсона с Бруклином закончился с результатом 20—62, включая 0—10 в феврале 2017 года, а «Нетс» заняли последнее место в Восточной конференции.

Второй сезон начался с обмена лучшего игрока «Нетс» Брука Лопеса и выбранного на драфте 2017 года Кайла Кузмы в «Лос-Анджелес Лейкерс» на Д’Анджело Расселла и Тимофея Мозгова. Во втором сезоне Бруклин смог немного улучшить свой результат, выиграв 28 игр, и закончил сезон на 12 месте в конференции.

В третьем сезоне Аткнисона команда закончила свою перестройку и решила бороться за плей-офф. Итогом сезона стало попадание в плей-офф с 6 места в конференции (42—40) и поражение в первом раунде «Филадельфии 76» в пяти играх. Лучший игрок «Нетс», Д’Анджело Расселл (21,1 очка, 3,9 подбора, 7,0 передачи в среднем за игру), попал на матч всех звёзд НБА 2019, заменив травмировавшегося Виктора Оладипо.

Четвёртый сезон начался с подписания Кайри Ирвинга и Деандре Джордана, а также обмена Д’Анджело Расселла на Кевина Дюранта. 7 марта 2020 года, за 20 игр до завершения регулярного чемпионата, Кенни Аткинсон покинул пост главного тренера «Бруклин Нетс» по обоюдному согласию.

Тренерская статистика 

|-
| style="text-align:left;"|Бруклин
| style="text-align:left;"|
| 82||20||62|||| style="text-align:center;"|5 в Атлантическом дивизионе||—||—||—|| style="text-align:center;"|Не попали
|-
| style="text-align:left;"|Бруклин
| style="text-align:left;"|
| 82||28||54|||| style="text-align:center;"|5 в Атлантическом дивизионе||—||—||—|| style="text-align:center;"|Не попали
|-
| style="text-align:left;"|Бруклин
| style="text-align:left;"|
| 82||42||40|||| style="text-align:center;"|4 в Атлантическом дивизионе||5||1||4|| style="text-align:center;"|Поражение в 1-м раунде
|-
| style="text-align:left;"|Бруклин
| style="text-align:left;"|
| 62||28||34|||| style="text-align:center;"|Уволен||—||—||—|| style="text-align:center;"|—
|- class="sortbottom"
| style="text-align:center;" colspan="2"|Всего
| 308||118||190|||| ||5||1||4||

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Basketball-Reference.com

Баскетболисты США
Разыгрывающие защитники
Игроки БК «АЛМ Эврё»
Баскетбольные тренеры США
Тренеры «Нью-Йорк Никс»
Тренеры «Атланта Хокс»
Тренеры «Бруклин Нетс»